Лине́йный прое́зд — проезд, расположенный в Северном административном округе города Москвы на территории Тимирязевского района.

История 
Проезд был образован и получил своё название 11 июля 1958 года Решением Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся № 40/12 путем присвоения наименования Проектируемому проезду № 480 по близости к линиям Главного хода Октябрьской железной дороги и Савёловского направления Московской железной дороги.

Расположение 
Линейный проезд проходит от улицы Линии Октябрьской Железной Дороги на северо-восток, поворачивает на восток, пересекает Дмитровское шоссе и проходит до Локомотивного проезда. Нумерация домов начинается от улицы Линии Октябрьской Железной Дороги.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
По чётной стороне:

Транспорт

Автобус 
 692: от улицы Линии Октябрьской Железной Дороги до Дмитровского шоссе
 82: от улицы Линии Октябрьской Железной Дороги до Дмитровского шоссе

Метро 
 Станция МЦК «Окружная» — северо-восточнее проезда, на Станционной улице.
 Станция метро «Окружная» — северо-восточнее проезда, на Гостиничном проезде.
 Станция метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий — южнее проезда, у пересечения Локомотивного проезда и улицы Линии Октябрьской Железной Дороги.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги — у западного конца проезда, на улице Линии Октябрьской Железной Дороги.
 Платформа Окружная Савёловского направления Московской железной дороги — северо-восточнее проезда, на Локомотивном проезде.

Примечания 

Проезды Москвы